A Equipe Georgiana de Copa Davis representa Geórgia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Georgian Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Georgiana)

Georgia